Kendrick kan syfta på:

Personer 
 Anna Kendrick, amerikansk skådespelare

Geografi

Antarktis 

 Kendrick (berg),

USA 

 Kendrick, Oklahoma, ort, Lincoln County, 
 Kendrick, Idaho, ort, Latah County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar